Элейн Кэссиди (; ) — ирландская актриса.

Биография 
Родилась 31 декабря 1979 года в Килкуле, графство Уиклоу, Ирландия. Мать — Филлис Кэссиди, парикмахер; отец — Дермот Кэссиди, государственный служащий. Во время учёбы в школе Элейн часто участвовала в театральных постановках.

С 1994 года она начала сниматься в кино и сериалах. В 1999 году сыграла главную роль в фильме «Путешествие Фелиции». В 2001 году была признана одной из новых звёзд европейского кино.

Личная жизнь 
С 31 декабря 2007 года Элейн замужем за актёром Стивеном Лордом (род. 1972). У супругов есть двое детей — дочь Кайла Лорд-Кэссиди (род. 16.09.2009) и сын Лайнотт Лорд-Кэссиди (род. 23.01.2013).

Фильмография

Награды и номинации 
 2000 — номинация на премию «Джини» «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Путешествие Фелиции».
 2000 — номинация на премию «Спутник» «Лучшая драматическая актриса» за роль в фильме «Путешествие Фелиции».
 2002 — номинация на «Премия британского независимого кино» «Лучшая актриса» за роль в фильме «Дискосвиньи».
 2003 — премия «Irish Film and Television Awards» «Лучшая актриса» за роль в фильме «Дискосвиньи».
 2005 — номинация на премию «Irish Film and Television Awards» «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бархатные пальчики».
 2008 — номинация на премию «Irish Film and Television Awards» «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Когда ты в последний раз видел своего отца?».
 2009 — номинация на премию «Irish Film and Television Awards» «Лучшая актриса» за роль в фильме «Маленькая белая ложь».
 2010 — премия «Irish Film and Television Awards» «Лучшая актриса» за роль в сериале «Остров Харпера».

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения